Seznam polkov z zaporedno številko 178.

Seznam 
 Pehotni
 178. pehotni polk (Kaiserliches Heer)
 178. strelski polk (ZSSR)
 178. polkovna bojna skupina (ZDA)
 178. pehotni polk (Wehrmacht)
 178. grenadirski polk (Wehrmacht)

 Oklepni/Tankovski
 178. tankovski polk (ZSSR)

 Artilerijski
 178. poljskoartilerijski polk (ZDA)
 178. protiletalski artilerijski polk (ZSSR)
 178. artilerijski polk (Wehrmacht)

Glej tudi